Stipčević ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Stipčević (1930–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Historiker
 Ennio Stipčević (* 1959), kroatischer Musikwissenschaftler
 Nikša Stipčević (1929–2011), jugoslawischer bzw. serbischer Romanist
 Rok Stipčević (* 1986), kroatischer Basketballspieler